Danièle Laumann, une rameuse d'aviron canadienne.
 Heinrich Laumann, un industriel allemand.
 Martin Laumann Ylven, un joueur de hockey sur glace norvégien (1988).
 Silken Laumann, une rameuse d'aviron canadienne.

Patronyme germanique
Patronyme allemand